Швойх () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код — 70 525.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Диллерсбергер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля